Indianapolis 500 1926 je bila štirinajsta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis in prva dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1926. Potekala je 30. maja 1926.

Rezultati

1926 v športu
Sezona Velikih nagrad 1926
1926